Peretti – cognome italiano
 Peretti – nobile famiglia estintasi nel 1655
 Achille Peretti – politico francese (1911-1983)
 Achille Peretti – pittore, scultore e anarchico italiano (1857-1923)
 Aldo Maria Brachetti Peretti – dirigente d'azienda italiano (1932 – )
 Alessandro Damasceni Peretti – cardinale italiano (1571-1623)
 Carlo Peretti – ex pallanuotista italiano (1930 – )
 Chelsea Peretti – autrice statunitense (1978 – )
 Diego Peretti – attore argentino (1963 – )
 Dino Peretti – attore italiano
 Domenico Riccardo Peretti Griva – fotografo e magistrato italiano (1882-1962)
 Eligio Peretti – calciatore italiano (1901 – ...)
 Elsa Peretti – designer italiana (1940-2021)
 Felice Peretti, poi Papa Sisto V – 227º papa della Chiesa cattolica (1520/1521-1590)
 Ferdinando Peretti – imprenditore italiano (1896-1977)
 Francesco Peretti di Montalto – cardinale e arcivescovo cattolico italiano (1595-1655)
 Frank E. Peretti – scrittore canadese (1951 – )
 Hugo Peretti – compositore e produttore musicale statunitense (1916-1986)
 Lucia Peretti – pattinatrice di short track italiana (1990 – )
 Luciano Peretti – ex calciatore italiano (1915 – )
 Osvaldo Peretti – ex calciatore argentino (1921 – )
 Pietro Peretti – scultore e architetto italiano (1648-1714)
 Valerio Peretti Cucchi – autore televisivo, teatrale e autore e conduttore radiofonico italiano (1956-2003)
 Vanessa Peretti – modella venezuelana (1986 – )